Ильинский район — наименование ряда административно-территориальных образований в СССР и РФ.

Современные 
 Ильинский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) на западе Ивановской области.
 Ильинский район — район в Пермском крае.

Исторические 
 Ильинский район — в составе Уральской области Казахской ССР в 1923—1931.
 Ильинский район — в составе Калининской области РСФСР в 1927—1960.
 Ильинский район — в составе Краснодарского края РСФСР в 1934—1953.
 Ильинский район — в составе Ярославской области РСФСР в 1944—1959.

См. также